Kuklia – wieś na Cyprze w dystrykcie Pafos
 Kuklia – wieś na Cyprze w dystrykcie Famagusta, w części Cypru kontrolowanej przez Turecką Republikę Cypru Północnego